Hani steht für:
 Hani, eine ethnische Minderheit der Volksrepublik China
 Hani (Türkei), Ort und Landkreis in der Türkei
 Hani (Vestmannaeyjar), eine der Vestmannaeyjar-Inseln vor Island
 Hani (Einheit), ein historisches Volumenmaß für Getreide in Indien
 Hani (Sängerin) (* 1992), südkoreanische Sängerin
 Chinesische Schrift, ISO 15924-Code

Hani ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Hani (1942–1993), südafrikanischer Politiker (SACP)
 Hani Gorō (1901–1983), japanischer Historiker
 Hani Motoko (1873–1957), japanische Journalistin
 Susumu Hani (* 1928), japanischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Häni
 Hanni
 Hany